Niemcy:
 Hohenfels – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Konstancja
 Hohenfels – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neumarkt in der Oberpfalz

Inne:
 Hohenfels – pałac

Zobacz też:
 Hohenfels-Essingen